Jared Coreau (né le  à Perth dans l'est de l'Ontario au Canada), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue en tant que gardien de but.

Biographie 

Après avoir joué pour les Red Wings de Détroit, et son club école en Ligue américaine de hockey (LAH) les Griffins de Grand Rapids, Jared Coreau est échangé aux Ducks d'Anaheim en 2018. Il ne joue qu'en LAH avec les Gulls de San Diego avant d'être à nouveau échangé le  aux Blues de Saint-Louis .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Stars de Peterborough || LHJO || 12 || 8 || 1 || 1 || 637 || 23 || 2,16 || 93,0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 22 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 
|-
| 2009-2010 || Stars de Lincoln || USHL || 38 || 7 || 22 || 4 ||  || 120 || 3,62 || 88,2 || 1 || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA || 15 || 5 || 5 || 2 || 662 || 41 || 3,71 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA || 23 || 12 || 7 || 2 ||  || 46 || 2,22 || 92,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA || 38 || 15 || 19 || 4 ||  || 98 || 2,70 || 91,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 5 || 0 || 4 || 0 || 205 || 15 || 4,39 || 87,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Walleye de Toledo || ECHL || 20 || 1 || 12 || 6 ||  || 77 || 4,03 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 25 || 16 || 8 || 1 ||  || 54 || 2,20 || 92,7 || 3 || 4 || 1 || 0 || 1 || 58 || 3 || 3,10 || 87,5 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Walleye de Toledo || ECHL || 8 || 5 || 2 || 0 || 439 || 22 || 3,01 || 89,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 47 || 29 || 15 || 2 ||  || 111 || 2,43 || 92,2 || 6 || 6 || 3 || 2 || 1 || 159 || 5 || 1,89 || 94,9 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 14 || 5 || 4 || 3 || 712 || 41 || 3,46 || 88,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 33 || 19 || 11 || 3 ||  || 77 || 2,33 || 91,7 || 3 || 0 || 19 || 15 || 4 ||  || 54 || 2,84 || 90,9 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 38||21||10||4||||93||2,52||91,3||2||0||3||1||2||156||5||1,92||92,4||1||0 
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit|| LNH ||  7 || 0 || 5 || 1 || 380 || 27 || 4,26 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||  13 || 3 || 9 || 2 || 672 || 40|| 3,57 || 89,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 32 || 12 || 18 || 1 ||  || 91  || 3,15 || 88,6 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||  28 || 10 || 15 || 1 ||  || 81|| 3,15 || 90,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bratislava Capitals || ICEHL ||  21 || 12 || 8 || 0 ||  || || 2,62 || 91,5 || 2 ||  || 5 || 1 || 4 ||  ||  || 3,06 || 91,1 || 0 || 
|-
| 2021-2022 || EHC Linz || ICEHL  ||  || 

| 21 || 5 || 9 || 4 ||  || 68 || 3,74 || 88,0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Walleye de Toledo
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du EHC Liwest Linz